Great Leighs – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Great and Little Leighs – civil parish w Anglii, w hrabstwie Essex
 Little Leighs – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex